A 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság B csoportjának mérkőzéseit 2021. június 12. és 21. között játszották. A csoport négy tagja a rendező Dánia, Finnország, Belgium és a rendező Oroszország volt. A mérkőzéseket a koppenhágai Parken Stadionban és a szentpétervári Kresztovszkij Stadionban rendezték.

Csapatok

Jegyzetek

Tabella

Mérkőzések
Az időpontok magyar idő szerint (UTC+2) vannak feltüntetve.

Dánia – Finnország

A mérkőzés a 43. percben félbeszakadt, miután a dán Christian Eriksen összeesett a pályán. Eriksent stabil állapotban szállították kórházba. A találkozó 20:30-tól folytatódott, az első félidő hátralévő 4 percét követően, 5 perc szünetet tartva kezdődött a második félidő.

Belgium – Oroszország

Finnország – Oroszország

Dánia – Belgium

Oroszország – Dánia

Finnország – Belgium

Jegyzetek

Források 

Csoport B